Der Name Taron kann sich auf folgende Begriffe beziehen:

 ein Dialekt im Trentino, siehe Taron (Dialekt)
 ein historisches Gebiet in Armenien, siehe Taron (Gebiet)
 ein Volk in Myanmar, siehe Taron (Volk)
 eine Achterbahn im Phantasialand, siehe Taron (Phantasialand)
 einen Quellfluss des Chindwin in Myanmar, siehe Taron (Fluss)